Eracleensi – abitanti di Eraclea Mare
Eracleensi – abitanti di Eraclea